Juan Ángel Flores Ascencio (25 de fevereiro de 1976), também conhecido como Chiquito Flores, é um ex-futebolista peruano que atuava como goleiro.

Carreira 
Flores fez parte do elenco da Seleção Peruana de Futebol da Copa América de 2007. Seu último clube foi o Unión Tarapoto.

Clubes
 1996: Ciclista
 1997-1998: Sport Boys
 1999-2001: Universitario
 2001: Estudiantes de Medicina
 2002: Juan Aurich
 2003-2006: Universitario
 2007: Cienciano

Ligações externas
 Perfil em NFT 

Goleiros do Peru
Futebolistas do Sport Boys Association
Jogadores da Copa América de 1997
Jogadores da Copa América de 2007
Jogadores da Seleção Peruana de Futebol